Gminy w USA:
 North Franklin (ang. North Franklin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 North Franklin (ang. North Franklin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington